Подзамочек () — село,
Подзамочковский сельский совет,
Бучачский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6121285401. Население по переписи 2001 года составляло 1541 человек.

Является административным центром Подзамочковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Звенигород и
Подлесье.

Географическое положение 
Село Подзамочек находится на левом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Звенигород,
ниже по течению примыкает село Подлесье,
на противоположном берегу — город Бучач.
Через село проходят автомобильные дороги  и .

История 
 1785 год — первое упоминание о селе.

Экономика 
 ООО «Бучачагрохлебпром».

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Замок Яна Бучацкого, был возведен в 1600 г. для защиты подхода к замку в Бучаче.

Примечания

Ссылки 
«Подзамочек - мой родной край!». Сайт с. Подзамочек
Фотографии замка в Подзамочке